Fredens Kirke henviser til forskellige kirker i Danmark:

 Fredens Kirke (Herning)
 Fredens Kirke (København)
 Fredens Kirke (Odense)
 Fredens Kirke (Svendborg)
 Fredens kirke (Paamiut)
 Fredenskirken, Viby (Jylland)